Диптих може да се отнася за:

 Диптих – сдвоени произведения, предимно на изобразителното изкуство (картини, гравюри, фрески).
 Диптих - в религията това е списък с имена, упоменавани в литургията.
 Диптих Барберини - византийско произведение на изкуството в Лувъра.
 Диптих Мерилин - ситопечатно платно на Анди Уорхол.